Le oxazine sono un insieme di isomeri eterociclici esa-atomici in cui sono presenti un atomo di azoto e uno di ossigeno. Possiedono formula molecolare C4H5NO e peso molecolare 83,09.

In generale, col termine "oxazine" si tende anche a indicare un insieme di composti eterocicli non aromatici contenenti azoto e ossigeno.

Note

Altri progetti 

Composti eterociclici dell'azoto
Composti eterociclici dell'ossigeno
Composti eterociclici a un anello